Een containergebouw is een gebouw dat is opgebouwd uit, vaak standaard formaat containers. Meestal zijn de gebouwen tijdelijk bedoeld om snel een tekort aan woon- of kantoorruimte op te lossen. Het gaat hierbij meestal om modulaire bouw waarbij de containers volgens een vast patroon op elkaar gestapeld worden.

De containers kunnen makkelijk over de weg of per schip vervoerd worden en de gebouwen kunnen afgebroken en elders weer opgebouwd worden. De inrichting kan deels (zoals sanitair en leidingen) reeds in de fabriek worden gedaan.

Een complex van verschillende containergebouwen wordt een containerdorp genoemd.

Bouwwerk naar materiaal